58-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 19 по 27 мая 1979 года в Варне (Болгария). В турнире приняли участие 140 спортсменов из 24 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1979
Международные спортивные соревнования в Варне
Май 1979 года
Спорт в Болгарии в 1979 году
Тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии
1979 год в тяжёлой атлетике